Fegefeuer der Eitelkeiten steht für:

 die Verbrennung von „Luxusgegenständen“ im Februar 1497 in Florenz, siehe Girolamo Savonarola#Fegefeuer der Eitelkeiten
 Fegefeuer der Eitelkeiten (Roman), ein Roman von Tom Wolfe
 Fegefeuer der Eitelkeiten (Film), Verfilmung des gleichnamigen Romans